Zeit (von althochdeutsch zît „Abgeteiltes“) steht für:

 Zeit, physikalische Größe
 Uhrzeit, Angabe für den Zeitpunkt innerhalb des Tages
 Zeitintervall, Zeitraum
 Zeitstufe von Verben, siehe Tempus
 Zeit (Schach), Begriff der Theorie des Schachspielens

Zeitschriften:
 Die Zeit, deutsche Wochenzeitung aus Hamburg (seit 1946)
 Die Zeit (Bern), Schweizer Kulturzeitschrift (ab 1936)
 Die Zeit (Sudetendeutsche Zeitung), Sudetendeutsche Zeitung, von Nationalsozialisten beeinflusst (1930er)
 Die Zeit (The Times), in London erscheinende jiddische Zeitung (1913–1950)
 Die Zeit (Deutsches Kaiserreich), deutsche Zeitung, Organ des Nationalsozialen Vereins (1896–1903)
 Die Zeit (Wien), österreichische Zeitung aus Wien (1894–1919)

Musik:
 Zeit (Album), Musikalbum der deutschen Band Rammstein (2022)
 Zeit (Rammstein-Lied), Single von Rammstein (2022)
 Zeit (Bianca-Shomburg-Lied), Eurovisionsbeitrag von Bianca Shomburg (1997)

Geografie:
 Zeit (Leichlingen), Hofschaft im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Person:
 Hermann Zeit (1925–1988), deutscher Sozialarbeiter

Siehe auch:
 Die Neue Zeit

 Zeid (Begriffsklärung)